Поля́нка — топоним:

Улицы 
 Полянка — улица в Томске.

Станции метро 
 Полянка — действующая станция метро на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Полянка — деревня в Житковичском районе Гомельской области.
 Полянка — хутор в Сморгонском районе Гродненской области.
 Полянка — деревня в Смолевичском районе Минской области.

Казахстан 
 Полянка — село в Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области, упразднено в 2017 г.

Россия 
 Полянка — деревня в Грязовецком районе Вологодской области, Ростиловское муниципальное образование.
 Полянка — деревня в Грязовецком районе Вологодской области, Сидоровское муниципальное образование.
 Полянка — деревня в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
 Полянка — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Полянка — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Полянка — деревня в Плюсском районе Псковской области.
 Полянка — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Полянка — исчезнувшее село в Краснокутском районе Саратовской области.
 Полянка — деревня в Лаишевском районе Татарстана.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Полянка — упразднённое село в Симферопольском районе.

Реки 
 Полянка — река в Калининградской области
 Полянка — река в Ленинградской области
 Полянка — река в Тульской и Калужской областях
 Полянка (приток Вытебети) — река в Калужской области

Живопись 
 «Полянка» — картина русского художника Ивана Шишкина.

См. также 

 Большая Полянка
 Малая Полянка
 Новая Полянка
 Полянка-Велька